Miejscowości w USA:
 Wadley – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Randolph
 Wadley – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jefferson